Бе́нзохіно́ни — найпростіші хінони складу C6H4O2.

Бензохінони існують у вигляді 2 ізомерів (орто-хінону і пара-хінону) з одним бензольним кільцем:
 1,4-Бензохінон, найчастіше (також пара-бензохінон, p — бензохінон, пара — хінон, або просто хінон)
 1,2-Бензохінон, рідше (також орто-бензохінон, о — бензохінон, орто — хінон)
 
Він був знайдений у кореневищах  Iris kemaonensis.

Бензохінони утворюються при окисленні відповідних фенолів: о-хінон утворюється в результаті окислення пірокатехіну, п-хінон — гідрохінону. Також при окисленні гідрохінону в п-хінон може утворюватись проміжний продукт хінгідрон, який має темно-зелений колір.

Примітки 

Хінони